Indianapolis 500 2018 je sto druga dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 27. maja 2018. Svojo prvo zmago na dirki je dosegel Will Power s povprečno hitrostjo 268,656 km/h.

Prijavljeni dirkači

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri
 Uradni rezultati

2018 v športu
2018